Incognito kan syfta på:

 Incognito (musikgrupp) – en brittisk musikgrupp
 Incognito (musikalbum) – ett album av musikgruppen No Use for a Name
 Incognito – en amerikansk långfilm från 1997, se  Farlig identitet
 Incognito Entertainment –  en amerikansk datorspelsutvecklare 1999 till omkring 2010

Se även 
 Inkognito